asiatisch steht für:
 den Kontinent Asien betreffend
 Asiatische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten Asiens

Siehe auch: